Franssen, signifiant « fils de Frans » en néerlandais, ou Franssens, peuvent faire référence à :

Franssen 
  (1937- ), un juge allemand,
  (1951- ), un homme politique néerlandais,
 Jo Franssen (1909-1995), un homme politique néerlandais,
  (1899-1975), un cycliste néerlandais,
  (1903-1981), un juriste néerlandais,
  (1952- ), un philanthrope néerlando-canadien,
 Nico Valentinus Franssen (1932–1993), physicien et inventeur néerlandais,
 Effet Franssen, une illusion auditive découverte par ce dernier.

Franssens 
Joep Franssens (1955- ), un compositeur néerlandais.